Geller se poate referi la:

Nume de persoane 
 Bruce Geller (1930–1978), compozitor, scenarist și producător tv american
 Efim Geller, (1925–1998), șahist rus
 Herb Geller, (n. 1928), compozitor și cântăreț de jazz
 Margaret Geller, (n. 1947), astronom și astrofizician american
 Pamela Geller, (n. 1958), blogger, activist politic american
 Steven Geller, (n. 1958), om politic american, senator de Florida
 Uri Geller, (n. 1946), animator de televiziune evreu

Personaje fictive 
 Monica Geller, personaj din sitcomul american Friends
 Ross Geller, personaj din sitcomul american Friends
 Judy Geller, personaj din sitcomul american Friends
 Jack Geller, personaj din sitcomul american Friends
 Ben Geller, personaj din sitcomul american Friends

Nume de familie germanice
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești